Esquina (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Esquina (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes